

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Zastawa – część wsi Białowieża w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Zastawa – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. białogardzkim, w gminie Tychowo

Zobacz też 
 Zastaw
 Zastava
 zastawa stołowa